Parihuela puede referirse a:

 Camilla
 Parihuela, sopa peruana de pescado y mariscos